Premjer-Liga 2012/2013 () var den 21:a säsongen av Rysslands högstaliga i fotboll för herrlag.

16 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var Zenit Sankt Petersburg efter att ha vunnit säsongen 2011–12. CSKA Moskva blev mästare denna säsong, deras fjärde titel i ligan (sedan 1992).

Deltagande klubblag

Anmärkningar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
De två lag som slutar på 13:e och 14:e plats i poängtabellen få spela kvalspel mot de två lag som hamnade på tredje- och fjärdeplats i Rysslands andradivision i fotboll 2012/2013.

Matcher
Rostov mot SKA-Energija Chabarovsk
Rostov vann bägge matcherna mot SKA-Energija Chabarovsk med det ackumulerade slutresultatet 3–0. Rostov blev därmed kvalificerad till att spela vidare i Premjer-Liga 2013/2014.

Krylja Sovetov Samara mot Spartak Naltjik
Krylja Sovetov Samara vann bägge matcherna mot Spartak Naltjik med det ackumulerade slutresultatet 7–2. Krylja Sovetov Samara blev därmed kvalificerad till att spela vidare i Premjer-Liga 2013/2014.

Källor

2012 i Ryssland
2013 i Ryssland
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012/2013